Клячино — название населённых пунктов в России:

 Клячино — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Клячино — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Клячино — до 1966 г. название деревни Полевая в Ковровском районе Владимирской области.